Ministeri de Foment d'Espanya
 Ministeri de Foment de Grècia